FK Inter Bratislava (celým názvem: Futbalový klub Inter Bratislava) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v bratislavské městské části Nové Mesto. Jedná se o bývalého dlouholetého účastníka první československé, posléze slovenské fotbalové ligy. Založen byl v roce 1940 pod názvem ŠK Apollo Bratislava. Od sezóny 2017/18 působí ve druhé fotbalové lize.

Své domácí zápasy hraje na hřišti v tréninkovém centru ve Stupavě s kapacitou 800 diváků.

Historie 

Za fotbalovým klubem stála firma Apollo (později Slovnaft), byl založen v roce 1940 jako ŠK Apollo Bratislava. Inter patřil mezi silné fotbalové kluby už za dob Československa a později i ve slovenské lize. V roce 1962 klub převzal družstva úspěšného ČH Bratislava. V bývalé federální lize byl účastníkem od roku 1953 (do r. 1962 výsledky ČH Bratislava) s přerušením v ročnících 1972/73 a 1986/87, což je celkem 36 ročníků. Ve slovenské lize hrál od jejího vzniku v roce 1993 do roku 2007, kdy sestoupil do druhé nejvyšší soutěže. V letech 2000 a 2001 se Interu podařilo získat titul mistra ligy i slovenský pohár.

V roce 2009 klub sice vyhrál druhou ligu a měl postoupit do nejvyšší soutěže, dolehla na něj však ekonomická krize, licenci prodal do Senice a fakticky zanikl. V Bratislavě zůstaly mládežnické týmy. Ty převzal bývalý INTER FAN-CLUB, který se transformoval na občanské sdružení Inter Bratislava, o.z. V roce 2010 byl obnoven amatérský seniorský tým, který začal hrát 5. slovenskou ligu. Od roku 2009 zde působí Jozef Barmoš jako prezident klubu. V sezóně 2010/11 fotbalisté Interu Bratislava vyhráli pátou, nejnižší ligu a postoupili do čtvrté.

Stadion 

Původní hřištěm Interu byl stadion TJ Tatranu Prievoz v městské části Ružinov (místní část Prievoz). V letech 1967–2009 hrával své domácí zápasy na legendárním stadionu Pasienky. V průběhu jeho krátkodobého zániku o své hřiště přišel, později bylo odkoupeno městským rivalem Slovanem.

Od znovuzrození si klub pouze pronajímá hřiště po různých koutech Bratislavy a okolí. Postupně tak vystřídal hřiště v Dúbravce (Štadión ŠKP Inter Dúbravka), v Ružinově (Štadión na Drieňovej ulici) a nakonec i v Petržalce (Štadión na ulici M. C. Sklodowskej). Od roku 2017 A-tým Interu trénuje a své domácí zápasy hraje v nedaleké Stupavě.

Získané trofeje 

FK Inter Bratislava má díky převzetí družstev v roce 1962 právní nárok na úspěchy dosažené klubem ŠKP Inter Dúbravka Bratislava. Zároveň vlastní i trofeje tímto klubem dosažené. Fakticky se však jedná o úspěchy dosažené pouze klubem ŠKP Inter Dúbravka Bratislava. Výčet jeho úspěchů naleznete ZDE.
 1. slovenská fotbalová liga (2×)
 1999/00, 2000/01
 Slovenský fotbalový pohár (6×)
 1983/84, 1987/88, 1989/90, 1994/95, 1999/00, 2000/01

Historické názvy 

Zdroj:

 1940 – ŠK Apollo Bratislava (Športový klub Apollo Bratislava)
 1949 – Sokol Apollo Bratislava
 1952 – DŠO Iskra Slovnaft Bratislava (Dobrovoľná športová organizácia Iskra Slovnaft Bratislava)
1959 -- DŠO Červená Hviezda Bratislava (Dobrovoľná športová organizácia)
 1962 – převzetí družstev z ČH Bratislava ⇒ TJ Slovnaft Bratislava (Telovýchovná jednota Slovnaft Bratislava)
 1965 – TJ Internacionál Slovnaft Bratislava (Telovýchovná jednota Internacionál Slovnaft Bratislava)
 1986 – fúze s ZŤS Petržalka ⇒ TJ Internacionál Slovnaft ZŤS Bratislava-Petržalka (Telovýchovná jednota Internacionál Slovnaft Závody ťažkého strojárstva Bratislava-Petržalka)
 1990 – znovu oddělení ⇒ TJ Internacionál Slovnaft Bratislava (Telovýchovná jednota Internacionál Slovnaft Bratislava)
 1992 – FK AŠK Inter Slovnaft Bratislava (Futbalový klub Asociácia športových klubov Inter Slovnaft Bratislava)
 2004 – FK Inter Bratislava, a.s. (Futbalový klub Inter Bratislava, a.s.)
 2009 – fúze s FK Senica ⇒ zánik
 2009 – obnovena činnost pod názvem Inter Bratislava, o.z. (Inter Bratislava, o.z.)
 2014 – FK Inter Bratislava, a.s. (Futbalový klub Inter Bratislava, a.s.)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1962–1972: 1. liga
 1972–1973: 2. liga
 1973–1986: 1. liga
 1986–1990: viz TJ Internacionál Slovnaft ZŤS Bratislava-Petržalka
 1990–1993: 1. liga (ČSR)
 1993–2007: 1. liga (SR)
 2007–2009: 2. liga

 2010–2011: 5. liga 
 2011–2012: 4. liga 
 2012–2014: Majstrovstvá regiónu 
 2014–2017: 3. liga – sk. Bratislava
 2017–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Poznámky:
 2008/09: Inter vyhrál druhou nejvyšší soutěž a měl právo postoupit do nejvyšší soutěže, ovšem před zahájením nového soutěžního ročníku byl sloučen se Senicou.

Účast v evropských pohárech

Známí hráči 
 Ladislav Jurkemik – hrál ve vítězném týmu Československa na mistrovství Evropy 1976 v Jugoslávii
 Jozef Barmoš – reprezentoval na mistrovství Evropy 1980 (3. místo) a mistrovství světa 1982
 Titus Buberník
 Ľubomír Luhový – v dresu Interu byl králem ligových střelců v ročníku 1989/1990
 Szilárd Németh – bývalý slovenský reprezentant
 Ladislav Petráš – hrál ve vítězném týmu Československa na mistrovství Evropy 1976 v Jugoslávii
 Vladimír Weiss – bývalý československý a slovenský reprezentant
 Adolf Scherer – reprezentoval na mistrovství světa 1962
Peter Fülle – brankář, nastoupil ve 180 ligových utkáních, 1961–70
 Jiří Tichý

FK Inter Bratislava „B“ 

FK Inter Bratislava „B“ byl rezervní tým bratislavského Interu. Rezervní mužstvo vzniklo v roce 1962 z původního týmu Interu (dříve Slovnaftu). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1999/00, kdy se ve 2. lize (2. nejvyšší soutěž) umístil na 12. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj:

 1962–1963: 2. liga – sk. C
 1963–1965: Krajský přebor – sk. Západ
 1965–1977: Divize E

 1984–1985: Divize – sk. Západ (Bratislava)
 1985–1986: Divize – sk. Západ (Bratislava "A")
 1986–1990: viz TJ Internacionál Slovnaft ZŤS Bratislava-Petržalka „B“
 1990–1991: Divize – sk. Bratislava
 1991–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–1994: 3. liga – sk. Západ
 1994–1999: 3. liga – sk. Bratislava
 1999–2000: 2. liga
 2000–2004: 3. liga – sk. Bratislava

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

 
Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1940
Fotbal v Bratislavě
Sportovní kluby v Bratislavě
Nové Mesto (Bratislava)